El término  'Nadal puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

 Navidad 
 Nadal, significa Navidad en los idiomas asturiano, catalán/valenciano, gallego y occitano. En castellano también, aunque está en desuso.
 Tió de Nadal, personaje de la mitología catalana y aragonesa, y una tradición navideña.

 Deportes 
 Copa Nadal, competición de natación que se celebra en Barcelona el 25 de diciembre.
 Deportistas 
 Rafael Nadal, tenista español.
 Rivalidad Federer-Nadal, rivalidad y desempeño de dos tenistas profesionales, únicos deportistas que desde julio de 2005, han alcanzado la cima del ranking del ATP Tour por cinco años consecutivos.

 Literatura 
 Premio Nadal', premio literario comercial que concede anualmente Ediciones Destino.